Йозеф Бу́денц (; 13 июня 1836, Расдорф — 15 апреля 1892, Будапешт) — немецкий языковед; член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.

Биография 
Занимался в Марбурге и Гёттингене классической филологией; но вскоре, благодаря Бенфею, посвятил себя преимущественно сравнительному изучению индусского и немецкого языков.

В Гёттингене ознакомился сначала с венгерским языком, а затем был введен работами Антона Боллера по вопросам о венгерском и родственных с ним финно-угорском и алтайском языках в новую, ещё мало исследованную область сравнительного языкознания. В 1858 году направился в Венгрию, чтобы прежде всего основательно вникнуть в индивидуальные особенности языков алтайской группы, и при этом занялся изучением других языков её, принявшись сперва именно за тюркские языки, а потом за самые ближайшие к венгерскому — финно-угорские.

В 1868 году он начал чтения в Будапештском университете по сравнительному алтайскому и угро-венгерскому языковедению, а в 1872 году основал специальную кафедру этого предмета. В том же году стоял у истоков лингвистического журнала Magyar Nyelvőr («Венгерский язык»).

Труды 
 многочисленные мемуары о венгерском и родственных с ним языках в журнале Гунфальви: «Magyar Nyelvészet», a с 1862 г. в «Nyelvtudományi Közlemények» (Венгерской академии)
 «Ueber die Verbalpräfixe meg u. el im Magyarischen» (1863—64),
 «Zur magyar. Verbalbildung» (1865),
 «Tatarisch aus Chiwa» (1865),
 «Verba denominativa in den ugrischen Sprachen» (1872),
 «Finnische Grammatik» («Finn nyelvtan», Пешт, 1873; 2 изд., 1880)
 «Mordwinische Grammatik» («Moksaés-erza-mordvin-nyelvtan», 1876)
 «Magyarés finn-ugor Szóegyezésck» (1867—68) содержат сравнительное сопоставление мадьярских и угорских слов, из которого вышел затем вполне обработанный и расширенный «Magyar.-ugrisches vergleichendes Wörterbuch» («Magyar-ugorösszes hasonlító szótár», Пешт, 1873—81; с руководящим комментарием).
 «Ugrische Sprachstudien» (2 тетр., Пешт, 1870)
 «Ueber die Verzweigung der ugrischen Sprachen» (Геттинген, 1879).

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография
 

Финно-угроведы
Преподаватели Будапештского университета
Члены Венгерской академии наук
Библиотекари Венгрии
Похороненные на кладбище Керепеши